Ордина́ції Дуа́рте () — накази (ординації) португальського короля Дуарте, видані у 1436—1438 роках. Разом із «Книгою законів і постанов» лягли в основу доробку його сина Афонсу V — «Афонсівських ординацій» (). Цінне джерело з історії права пізнього середньовіччя. Зберігаються у Національному архіві Португалії.

Приклади 
 : Ordenação do rei D. Duarte para que se não levassem mercadorias deste reino para o de Castela, Aragão, ou Navarra, sem escrituras públicas ou alvarás dos escrivães das sisas
 : Ordenação do rei D. Duarte sobre os direitos das portagens na carregação dos vinhos 
  Ordenação do rei D. Duarte para que só por moeda corrente se pudesse comprar mercadorias, e sobre o valor da moeda, e preço por que se havia de vender a prata nas feiras, ordenando outrossim que se não pagasse dízima do outro e prata, que de fora destes reinos viesse à cidade de Lisboa, contanto que se pagasse direito do que se lavrasse em moeda

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Ordenações del Rei Dom Duarte / ed. de Albuquerque, Martim de; Nunes, Eduardo Borges. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988.

Посилання 

Закони Португалії
Середньовічна Португалія